Municipio de Harrison puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Harrison (condado de Hot Spring, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Hot Spring.
 Municipio de Harrison (condado de Union, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Union.
 Municipio de Harrison (condado de White, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de White.
 Municipio de Harrison (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Ward.
 Municipio de Harrison (condado de Spink, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Spink.
 Municipio de Harrison (condado de Winnebago, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Winnebago.
 Municipio de Harrison (condado de Bartholomew, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Bartholomew.
 Municipio de Harrison (condado de Blackford, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Blackford.
 Municipio de Harrison (condado de Boone, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Boone.
 Municipio de Harrison (condado de Cass, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Cass.
 Municipio de Harrison (condado de Clay, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Clay.
 Municipio de Harrison (condado de Daviess, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Daviess.
 Municipio de Harrison (condado de Dearborn, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Dearborn.
 Municipio de Harrison (condado de Delaware, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Delaware.
 Municipio de Harrison (condado de Elkhart, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Elkhart.
 Municipio de Harrison (condado de Fayette, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Fayette.
 Municipio de Harrison (condado de Harrison, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Harrison.
 Municipio de Harrison (condado de Henry, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Henry.
 Municipio de Harrison (condado de Howard, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Howard.
 Municipio de Harrison (condado de Knox, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Knox.
 Municipio de Harrison (condado de Kosciusko, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Kosciusko.
 Municipio de Harrison (condado de Miami, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Miami.
 Municipio de Harrison (condado de Morgan, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Morgan.
 Municipio de Harrison (condado de Owen, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Owen.
 Municipio de Harrison (condado de Pulaski, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Pulaski.
 Municipio de Harrison (condado de Spencer, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Spencer.
 Municipio de Harrison (condado de Union, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Union.
 Municipio de Harrison (condado de Vigo, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Vigo.
 Municipio de Harrison (condado de Wayne, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Wayne.
 Municipio de Harrison (condado de Wells, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Wells.
 Municipio de Harrison (condado de Adair, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Adair.
 Municipio de Harrison (condado de Benton, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Benton.
 Municipio de Harrison (condado de Boone, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Boone.
 Municipio de Harrison (condado de Harrison, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Harrison.
 Municipio de Harrison (condado de Kossuth, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Kossuth.
 Municipio de Harrison (condado de Lee, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Lee.
 Municipio de Harrison (condado de Mahaska, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Mahaska.
 Municipio de Harrison (condado de Osceola, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Osceola.
 Municipio de Harrison (condado de Chautauqua, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Chautauqua.
 Municipio de Harrison (condado de Franklin, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Franklin.
 Municipio de Harrison (condado de Jewell, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Jewell.
 Municipio de Harrison (condado de Nemaha, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Nemaha.
 Municipio de Harrison (condado de Rice, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Rice.
 Municipio de Harrison (condado de Wallace, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Wallace.
 Municipio de Harrison (condado de Macomb, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Macomb.
 Municipio de Harrison (condado de Kandiyohi, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Kandiyohi.
 Municipio de Harrison (condado de Daviess, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Daviess.
 Municipio de Harrison (condado de Grundy, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Grundy.
 Municipio de Harrison (condado de Mercer, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Mercer.
 Municipio de Harrison (condado de Moniteau, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Moniteau.
 Municipio de Harrison (condado de Scotland, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Scotland.
 Municipio de Harrison (condado de Vernon, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Vernon.
 Municipio de Harrison (condado de Buffalo, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Buffalo.
 Municipio de Harrison (condado de Hall, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Hall.
 Municipio de Harrison (condado de Knox, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Knox.
 Municipio de Harrison (Nueva Jersey), un municipio ubicado en el condado de Gloucester.
 Municipio de Harrison (condado de Carroll, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Carroll.
 Municipio de Harrison (condado de Champaign, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Champaign.
 Municipio de Harrison (condado de Darke, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Darke.
 Municipio de Harrison (condado de Gallia, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Gallia.
 Municipio de Harrison (condado de Hamilton, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Hamilton.
 Municipio de Harrison (condado de Henry, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Henry.
 Municipio de Harrison (condado de Knox, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Knox.
 Municipio de Harrison (condado de Licking, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Licking.
 Municipio de Harrison (condado de Logan, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Logan.
 Municipio de Harrison (condado de Montgomery, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Montgomery.
 Municipio de Harrison (condado de Muskingum, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Muskingum.
 Municipio de Harrison (condado de Paulding, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Paulding.
 Municipio de Harrison (condado de Perry, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Perry.
 Municipio de Harrison (condado de Pickaway, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Pickaway.
 Municipio de Harrison (condado de Preble, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Preble.
 Municipio de Harrison (condado de Ross, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Ross.
 Municipio de Harrison (condado de Scioto, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Scioto.
 Municipio de Harrison (condado de Van Wert, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Van Wert.
 Municipio de Harrison (condado de Vinton, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Vinton.
 Municipio de Harrison (condado de Allegheny, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Allegheny.
 Municipio de Harrison (condado de Bedford, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Bedford.
 Municipio de Harrison (condado de Potter, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Potter.